Крупный план — киноведческий термин:
 Крупный план — понятие в киноискусстве, обозначающее заполнение большей части кинокадра человеческим лицом.
 Крупный план — советская и российская видеокомпания.